Matthei ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo Matthei Schwarzenberg (1902–1939), chilenischer Landwirtschaftsingenieur
 Evelyn Matthei (* 1953), chilenische Ökonomin und Politikerin
 Fernando Matthei (1925–2017), chilenischer Luftwaffengeneral
 Johann Friedrich Matthei (1790–1874), deutscher Architekt und kurhessischer Landbaumeister
 Lutz Matthei (* 1945), deutscher Fußballspieler
 Renate Matthei (* 1954), deutsche Verlegerin
 Theodor Matthei (1857–1920), deutscher Landschafts- und Genremaler

Siehe auch:
 Matthaei
 Matthai
 Mattei
 Matthey